Glitjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Glitjärnarna, sjö i Mora kommun, 
Glitjärnen (Solleröns socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Glitjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (44 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn